Rush Hour kan henvise til:

 Rush Hour (film) film med Jackie Chan og Chris Tucker i hovedrollerne.
 Rush Hour 2 den efterfølgende film til Rush Hour
 Rush Hour 3 den efterfølgende film til Rush Hour 2
 Rush Hour (tv-serie) show fra BBC
 Rush Hour (brætspil)
 Rush Hour (dansealbum)
 ''SimCity 4: Rush Hour
 RushHour, en canadisk avis
 Rush Hour (sang), en sang af Jane Wiedlin
 Peak Hour (The Moody Blues-sang)